Bedrijf
 Brouwerij Eylenbosch, Belgische voormalige brouwerij

Personen met de achternaam Eylenbosch
 Emile Eylenbosch, Belgisch brouwer en politicus
 Gustaaf Eylenbosch, Belgisch drukker, journalist, syndicalist en politicus